Hohenschönhausen kan verwijzen naar een aantal plaatsen in Berlijn:
 Hohenschönhausen (district), een voormalig Berlijns district, sinds 2001 onderdeel van het district Lichtenberg
 Berlin-Alt-Hohenschönhausen, een stadsdeel van Berlijn
 Berlin-Neu-Hohenschönhausen, een stadsdeel van Berlijn, een van de drie grote Oost-Berlijnse nieuwgebouwgebieden (Plattenbau)
 De gevangenis van het Oost-Duitse ministerie voor staatsveiligheid (de Stasi) in Alt-Hohenschönhausen werd kortweg Hohenschönhausen genoemd. Tegenwoordig bevindt zich hier de Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.